Der er et yndigt land kan henvise til:

 Der er et yndigt land – ene af Danmarks to nationalsange skrevet af Adam Oehlenschläger
 Der er et yndigt land (dokumentarfilm) – dansk propagandafilm fra 1938 instrueret af A. Langgaard Nielsen
 Der er et yndigt land (film fra 1983) – dansk film fra 1983 instrueret af Morten Arnfred
 Der er et yndigt land (film fra 2006) – dansk kortfilm fra 2006 instrueret af Ditte Guldbrand Christensen